Jan Martel ist der Name folgender Personen:

* Jan Martel (1896–1966), französischer Bildhauer und Designer, siehe Jan und Joël Martel
 Jan Martel (Bridgespielerin) (Janet Martel; * 1943), US-amerikanische Bridgespielerin